Куула () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куула, Алма (1884—1941) — финская певица, сопрано.
 Куула, Тойво (1883—1918) — финский композитор и дирижёр.